Yolombó kan syfta på:

Colombia 

 Yolombó (kommun), Antioquia, 
 Yolombó (ort), Antioquia,